Ігор Діденчук — український мультиінструменталіст, сопілкар, учасник гурту «Go A» та «Kalush» (2019).